Holly kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Holly (Colorado)
Holly (Michigan)
Mount Holly
Holly (album)